Kasprowy Wierch
 Kasprowy Wierch (ośrodek narciarski)
 Kasprowy Wierch (Wyspa Króla Jerzego)